Уоттс, Уотс, Ваттс () — английская фамилия. Известные носители:

 Уотс, Алан (1915—1973) — британский философ, писатель и лектор.
 Ваттс, Аларих Александр (1789—1864) — английский поэт и журналист.
 Уоттс, Глин (род. 1949) — британский фигурист выступающий в танцах на льду.
 Уотс, Джон (?) — английский историк-медиевист.
 
 Уоттс, Дункан (род. 1971) — американский учёный-социолог, профессор Колумбийского университета.
 Уоттс, Исаак (1674—1748) — английский священник, теолог, логик, педагог и поэт, «отец английского гимна».
 Уоттс, Кейлеб (род. 2002) — австралийский футболист.
 Уоттс, Куинси (род. 1970) — американский спринтер.
 Уоттс, Наоми (род. 1968) — англо-австралийская актриса и продюсер, посол доброй воли ЮНЭЙДС.
 Уоттс, Питер (род. 1958) — канадский писатель-фантаст, гидробиолог.
 Уоттс, Роберт (художник) (1923—1988) — американский художник
 Уоттс, Рональд (1929—2015) — канадский политолог, академик, компаньон ордена Канады.
 Уоттс, Слик (род. 1951) — американский баскетболист.
 Уоттс, Стефани (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Уоттс, Томас (1819—1892) — генеральный прокурор Конфедерации, губернатор Алабамы.
 Уоттс, Уинстон (род. 1967) — ямайский бобслеист, участник Олимпийских игр 1994, 1998, 2002 и 2014 годов.
 Уоттс, Филип (1846—1926) — британский инженер-кораблестроитель
 Уоттс, Чарли (1941—2021) — барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones.
 Уоттс, Эйвери (род. 1981) — американский музыкант-мультиинструменталист.

Другое 
 Уотс — останки небольшого ударного кратера на восточном побережье Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Уотт